Mansdagen kan avse:

 Mansdagen – en helgdag i främst Ryssland, Ukraina, Vitryssland den 23 februari, se Fäderneslandsförsvararens dag
 Internationella mansdagen – en dag för  pojkars och mäns hälsa den 19 november